James Thomas (1785–1845) – amerykański polityk, gubernator Marylandu
 J.H. Thomas (1874–1949) – brytyjski polityk, minister
 James Thomas, 1. wicehrabia Cilcennin (1903–1960) – brytyjski arystokrata i polityk, pierwszy lord Admiralicji
 James Thomas (ur. 1980) – amerykański koszykarz